Cette page contient les pages d'homonymie de Arnoux, d'Arnoux et Darnoux.

Arnoux est un nom propre qui peut correspondre à un ancien prénom français masculin, tombé en désuétude, ou à un patronyme.

Saint 
 Saint Arnoux de Gap, né à Vendôme, évêque de Gap de 1065 jusqu'à sa mort, entre 1074 et 1079; fêté le 19 septembre et saint patron de la ville de Gap

Patronyme 

 Alexandre Arnoux (1884-1973), écrivain français ;
 Auguste Arnoux, un artiste décorateur français du  siècle ;
 Claire Arnoux (1984-), une présentatrice et journaliste sportive française ;
  ;
 Erik Arnoux (1956-), dessinateur et scénariste de bande dessinée français ;
 Georges Arnoux (1870-1948), chansonnier, auteur dramatique et librettiste, aussi connu sous le pseudonyme de Georges Arnould ;
 Georges Arnoux (1891-1971), compositeur français ;
 Guy Arnoux (1886-1951), illustrateur et graphiste français ;
 Hippolyte Arnoux, photographe français du , résident à Port-Saïd (Égypte) ;
 Jean-Claude-Républicain Arnoux (1792-1866), ingénieur ferroviaire français ;
 Jean-Marie Arnoux (1931-1991), acteur français ;
 Louis Arnoux (1814-1867), chirurgien de marine et naturaliste ;
 Louis Arnoux (1913-2006), peintre français ;
 Maurice Arnoux (1895-1940), aviateur français ;
 Paulette Arnoux (1925-2005), actrice française ;
 Pierre Arnoux (1822-1882), négociant et explorateur français ;
 René Arnoux (1948-), pilote automobile français ;
 Robert Arnoux (1899-1964), acteur français ;
 Stéphane Arnoux (1976-), réalisateur et photographe français ;
 Viviane Arnoux, musicienne française ;

nom composé
 Marie-Gilbert-Bernard Arnoux de Maison-Rouge (1908-1967), général français.

 Charles Albert d'Arnoux dit Bertall (1820-1882), illustrateur, caricaturiste et graveur français ;
 Françoise de Ricci d'Arnoux, expert graphologue dans l'Affaire Omar Raddad ;
 Georges d'Arnoux, pilote automobile sous le nom de convenance Georges Darnoux et acteur sous le nom de scène Georges Saint-Saëns ;
 Jacques d'Arnoux, auteur et aviateur français.

 Georges Darnoux, pilote automobile.

Fiction 
 Monsieur et Madame Arnoux sont des personnages de Flaubert dans L'Éducation sentimentale, inspirée d'Élisa Schlésinger et de son époux.

Toponyme 
 Château-Arnoux-Saint-Auban, commune française du département des Alpes-de-Haute-Provence
 Lac Arnoux, un plan d'eau dans Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada
 Rivière Arnoux, un affluent du lac Arnoux, coulant dans Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada

Autres 
 Système Arnoux, dispositif ferroviaire inventé par Jean-Claude-Républicain Arnoux
 Bérardie d’Arnoux, baleine à bec du genre Berardius'', nommée en hommage à Louis Arnoux
 Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Arnoux, de Gap dans les Hautes-Alpes

Homonymie de patronyme
Prénom masculin